Warner Independent Pictures – casa di produzione cinematografica indipendente
 Women in prison – genere cinematografico
 Work in progress – lavori in corso
 Work in process – materiale in lavorazione